Superliga Série A 2018–2019 utspelade sig mellan 16 november 2018 och 26 april 2019 och var den 41:a upplagan av tävlingen, som organiseras av Brasiliens volleybollförbund. I turneringen deltog 12 volleybollklubblag från Brasilien. Minas Tênis Clube vann tävlingen och blev därmed brasiliansk mästare  för tredje gången genom att besegra Praia Clube i finalen. Mácris Carneiro utsåges till mest värdefulla spelare. Brasilia VEC och Itajaí Vôlei åkte ur serien. Katarzyna Skowrońska var främsta poängvinnare med 520 poäng.

Regelverk

Format 
Lagen började med att spela en grundserie där alla lag mötte alla andra lag både hemma och borta.
De första åtta lagen gick vidare till slutspel, där de seedades baserat på deras resultat i grundserien. Alla möten spelades i bäst av tre matcher.
De två sista lagen i grundserien blev nerflyttade till Superliga Série B.

Rankningskriterier 
Om slutresultatet blev 3-0 eller 3-1 tilldelades 3 poäng till det vinnande laget och 0 till det förlorande laget, om slutresultatet blev 3-2 tilldelades 2 poäng till det vinnande laget och 1 till det förlorande laget. 

Rankningsordningen i serien definierades utifrån:
 Poäng
 Antal vunna matcher
 Kvot vunna / förlorade set
 Kvot vunna / förlorade poäng.

Deltagande lag

Turneringen

Grundserien

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för slutspel.
      Nerflyttade till Superliga Série B.

Slutspel

Spelschema

Resultat

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Slutplaceringar

Individuella utmärkelser

Referenser

Noter

Externa länkar 
 

Sportåret 2018
Sportåret 2019
 2018-2019
Volleybollsäsongen 2018/2019